Diocesi di Haarlem-Amsterdam – diocesi cattolica
 Diocesi di Haarlem – diocesi vetero-cattolica